Монко́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 120 км на південний схід від Бордо, 12 км на південний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 206 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 568,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монко на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монко на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна